Сент-Ежен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сент-Ежен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сент-Ежен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта

Див. також 
 Ежен (значення)